Лазаревски — македонская фамилия, известные носители:
 Лазаревски, Владе (род. 1983) — северомакедонский футболист, защитник клуба «Темник».
 Лазаревски, Горан (род. 1974) — македонский футболист, полузащитник.
 Лазаревски, Димитрия (род. 1982) — македонский футболист, защитник клуба «Шкупи».

См. также 
 Лазаревский